

Informatica 
 Ghostview – interfaccia grafica per Ghostscript

Codici 
 GV – codice vettore IATA di Aero Flight e Riga Airlines
 GV – codice FIPS 10-4 della Guinea
 gv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua mannese

Altro 
 Gv – abbreviazione di Vangelo secondo Giovanni
 GV – simbolo del gigavolt
 GV – sigla che individua il Gulfstream 500 & 550 (Jet privati)
 GV – Targa automobilistica della Giordania

Altro 
 Grammatica valenziale – modello di descrizione della frase basato su un approccio semantico
 GV – gas nervino 
 GV (precedentemente Google Ventures) – azienda statunitense